

Patronyme 

 Adolf Rosenberger (1900-1967), pilote automobile allemand, puis américain
 John Rosenberger (1918-1977), auteur de comics américain
 Joseph Rosenberger (?-1993), romancier américain, auteur de roman d'espionnage
 Michael Rosenberger (1766-1832), facteur de piano viennois
 Waldemar Rosenberger (1848-1918), ingénieur russe, créateur de l'Idiom Neutral

Voir aussi 
 

Patronyme allemand